Brian Howard puede referirse a:

Brian Howard (poeta) (1905–1958), poeta británico;
Brian Howard (baloncestista) (nacido en 1967), baloncestista estadounidense;
Brian Howard (futbolista) (nacido en 1983), futbolista británico;
Brian Clough (Brian Howard Clough, 1935-2004), futbolista y entrenador británico.